Энтеле́хия ( «достижение воплощения», от , «воплощенный» и , «сягать») — в философии Аристотеля — внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат; например, сила, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево.
 
По Аристотелю, душа есть первая энтелехия организма, в силу которой тело, располагающее лишь «способностью» жить, действительно живёт, пока оно соединено с душою. Движение Аристотель называет реализацией или энтелехией возможности, так как в движении осуществляется то, что в предмете было лишь как возможность. Точно так же и душу Аристотель называет «первой энтелехией организма, имеющего способность к жизни». И здесь душа является актуальным началом, осуществляющим то, что потенциально заложено в жизни. Термин Аристотеля встречается в средние века у Гермолая Барбара, который передаёт его латинским словом «», Лейбниц называет монады энтелехиями. И в философии конца XIX — начала XX века, поскольку она определяется Аристотелевским влиянием, мы встречаемся с термином энтелехия или с равнозначным ему (например у Эйкена).

В традициях Аристотеля рассматривали душу как энтелехию, например, Гёте, Вильгельм Вундт, Ханс Дриш.

Примечания

См. также 

 Телеология
 Монадология
 Антропософия
 Аура человека
 Рудольф Штейнер
 Роберт Монро
 Сведенборг, Эммануил
 Взгляд на христианский эзотеризм
 Регрессия прошлой жизни
 Исследования реинкарнаций
 Чистый разум
 Номогенез

Литература 
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — М., 2008. — С. 808—810.
 Гайденко П. П., Катасонов В. Н. Наука. Философия. Религия. Книга 2. — М.: Directmedia, 2013. — 248 с.
 Кнабе Г. С. Понятие энтелехии и история культуры // Вопросы философии. 1993. — № 5. — С. 64—74.
 

Греческие философские термины
Онтология
Античная философия
Аристотелизм
Эзотерическая анатомия человека